Kabinett Brandenstein bezeichnet verschiedene Landesregierungen Mecklenburg-Schwerins unter Joachim Freiherr von Brandenstein:
Kabinett Brandenstein I (1924)
Kabinett Brandenstein II (1924–1926)